Il doppio del torneo di tennis Nord LB Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Karsten Braasch e Jens Knippschild che hanno battuto in finale Feliciano López e Francisco Roig 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Karsten Braasch /  Jens Knippschild (Campioni)
 Devin Bowen /  Ashley Fisher (semifinali)

 Enzo Artoni /  Andrés Schneiter (primo turno)
 Brandon Coupe /  Paul Rosner (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 2001